Кубок Европы по марафону 2014 года прошёл 16 и 17 августа в рамках чемпионата Европы по лёгкой атлетике в Цюрихе (Швейцария). Старт и финиш дистанции располагались на площади Бюрклиплац, а сама трасса проходила по 10-километровому кругу, проложенному по городским улицам. Участники разыграли командный приз в соревнованиях у мужчин и женщин. Медали в индивидуальном первенстве вручались в рамках чемпионата Европы.

В общей сложности на старт в составе команд вышли 92 атлета из 14 стран Европы. У женщин участвовали 11 сборных (45 участниц), у мужчин — 10 (47 участников). Каждая страна могла выставить до 6 человек в каждый из двух забегов. Победители определялись по сумме результатов 3 лучших участников.

Командное первенство

Мужчины 

Курсивом выделены участники, чей результат не пошёл в зачёт команды

Женщины 

Курсивом выделены участницы, чей результат не пошёл в зачёт команды

Индивидуальное первенство

Мужчины

Женщины

Ссылки 
 
 
 

Кубки Европы по марафону
Август 2014 года
Спорт в Швейцарии в 2014 году
Международные соревнования по лёгкой атлетике в Швейцарии
Международные спортивные соревнования в Цюрихе
2014 год в лёгкой атлетике